Johann von und zu Franckenstein ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Johann Philipp Anton von und zu Frankenstein (1695–1753), Fürstbischof von Bamberg